Баскет-хол:

 Баскет-хол — крита багатофункціональна спортивна арена в місті Казань, Татарстан, Росія
 Баскет-хол — крита багатофункціональна спортивна арена в місті Краснодар, Краснодарський край, Росія